Simposio se puede referir:
a un cierto tipo de banquetes propios de la antigua Grecia;

al diálogo El banquete de Platón, ambientado durante un simposio;
al único episodio conservado de la novela Efebos de Karol Szymanowski; o
a una conferencia o reunión de expertos que trata sobre un asunto monográfico.